Loren C. Ball (ur. 1948) – amerykański astronom amator. Pracował zawodowo jako jubiler. W latach 2000–2004 odkrył 108 planetoid. Obserwacje prowadzi w obserwatorium astronomicznym o nazwie Emerald Lane Observatory (kod IAU 843), umiejscowionym na dachu swojego domu w Decatur w Alabamie. Na jego cześć nazwana została planetoida (16095) Lorenball, odkryta w 1999 roku w ramach programu Catalina Sky Survey.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańscy astronomowie XXI wieku
Amerykańscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1948